Promotor de crescimento
Promotor público ou promotor de justiça
Promotor (genética) - região reguladora de DNA a montante de um gene, e que fornece um ponto de controlo para a transcrição desse gene
Promotor de eventos

Desambiguação